Gellin ist der Name folgender Ortschaften: 
 Gellin (Ramin), Ortsteil der Gemeinde Ramin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Deutschland
 Gellin (Doubs), Gemeinde im Département Doubs in Frankreich
 Gellin, Ortschaft in der Gmina Szczecinek in Polen; siehe: Jelenino (Szczecinek)